Little Bull Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Little Bull Lake, Algoma, sjö i Ontario, 
 Little Bull Lake, Sudbury, sjö i Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar